Дэвид Аллен: Аллен, Дэвид (род. 1992) — английский боксёр-профессионал.
 Аллен, Дэвид (род. 1945) — американский консультант по управлению временем, автор книг и тренингов.
 Аллен, Дэвид (1744—1796) — английский исторический живописец, прозванный «шотландским Хогартом».
 Аллен, Дэвид Кристофер (1938—2015) — австралийский гитарист, вокалист и композитор.